Con Monte Snowdon può intendersi:

 Monte Snowdon, montagna della Columbia Britannica (Canada)
 Monte Snowdon, montagna del Colorado (Stati Uniti)
 Monte Snowdon, montagna del Galles (Regno Unito)
 Monte Snowdon, montagna del Vermont (Stati Uniti)

Pagine correlate
 Snowdon